Калино:

Населённые пункты

Болгария 
 Калино () — село в Болгарии.

Польша 
 Калино () – село в Польше, в Лодзинском воеводстве, в Восточно-Лодзинском повяте (гмина Жгув).

Россия 
 Калино — деревня в Мезенском районе Архангельской области.
 Калино — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Калино — пгт в Чусовском городском округе Пермского края.
 Калино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Италия 
 Калино ()  — подразделение коммуны Каццаго-Сан-Мартино в Ломбардии.

Железнодорожная станция 
 Калино — железнодорожная станция Пермского региона Свердловской железной дороги расположенная в одноимённом посёлке Пермского края.

См. также 
 Калина (значения)